Ричардас Бенюшис (; 23 апреля 1980, Паневежис, Литовская ССР) — литовский футболист, нападающий. Выступал за сборную Литвы.

Биография

Клубная карьера 
Свой первый сезон на профессиональном уровне провёл в клубе из первой лиги «Атлетас», за который забил 16 голов. С 1999 года выступал в высшей лиге в составе клуба «Инкарас», а в 2000 году переехал в Россию. В апреле 2000 года Бенюшис сыграл свой единственный за «Балтику» в первом дивизионе России, появившись на замену на 86-й минуте игры с саратовским «Соколом». Затем игрок перешёл в клуб высшей лиги «Крылья Советов», но в его составе не играл.

В 2001 году Бенюшис на некоторое время вернулся в «Инкарас». В 2002 году перешёл в норвежский «Старт», за который сыграл 9 матчей и забил 1 гол, а с 2003 года вновь выступал в Литве. В начале 2003 года был игроком клуба «Атлантас», а летом того же года перешёл в «Каунас», в составе которого трижды стал чемпионом Литвы и дважды выиграл Кубок страны. После ухода из «Каунаса», некоторое время выступал за границей, в шотландском клубе «Харт оф Мидлотиан», латвийском «Металлурге» (Лиепая), словацком ДАК 1904, а также в израильском «Хапоэль» (Раанана). В 2010 году Бенюшис окончательно вернулся в Литву и в 2010—2012 годах был игроком клуба «Судува», а в 2013—2015 годах клуба «Круоя». Последние годы карьеры провёл в клубах низших лиг «Шилас», «Шилуте» и «Панерис». Завершил карьеру в 2018 году.

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Литвы в июле 2001 года в матчах Кубка Балтии. 9 февраля 2002 года забил свой первый гол за сборную в матче с Молдавией (1:0). Всего по разным данным провёл 29 либо 31 матч за сборную Литвы и забил 3 мяча.

Достижения

Командные достижения 
 «Каунас»
 Чемпион Литвы (3): 2003, 2004, 2006
 Обладатель Кубка Литвы (2): 2003/2004, 2004/2005
 «Судува»
 Обладатель Кубка Литвы: 2008/09

Личные достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Литвы: 2003 (16 голов)

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Атлетас»
Игроки ФК «Инкарас»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Старт» Кристиансанн
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Игроки ФК ДАК 1904
Игроки ФК «Судува»
Игроки ФК «Хапоэль» Раанана
Игроки ФК «Круоя»
Игроки ФК «Шилас» Казлу-Руда
Игроки ФК «Шилуте»
Игроки ФК «Панерис»